Leth er et dansk efternavn, der har været båret af flere:

 Aksel Leth – skuespiller
 Andreas Peter Martin Leth – præst
 Asger Leth – filminstruktør
 Emma Leth – skuespiller
 Henrik Leth – kommentator
 Ivan Leth – violinist og kapelmester
 Jan Leth – kunstner
 Jørgen Leth – filminstruktør og forfatter
 Kristian Leth – musiker og forfatter
Desuden:
 Morten Leth Jacobsen – forfatter

Det er også navnet på to danske adelsslægter, herunder Steensen-Leth:
 Leth (adelsslægter)